Castanet puede referirse a: 

 Castanet, comuna francesa situada en Aveyron.
 Castanet, comuna francesa situada en Tarn.
 Castanet, comuna francesa situada en Tarn y Garona.